Club Obras Sanitarias puede referirse a:

Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, club de la ciudad de Buenos Aires mayormente conocido por su equipo de básquet.
Club Obras Sanitarias (San Juan), club de la ciudad de San Juan mayormente conocido por su equipo de voleibol.